Anna Bengtsson och liknande namn kan syfta på

 Anna Bengtsson (illustratör) (född 1951), svensk illustratör, grafisk formgivare och barnboksförfattare
 Anna Bengtsson (översättare) (född 1968), svensk översättare och förläggare
 Anna Bengtsson (född 1972), författare till bland annat "Design för skolorganisation - i praktiken"
 Anna Bengtsson (född 1984), författare till bland annat "Allt som är"

Referenser